Ровья — река в России, протекает по территории Гдовского района Псковской области. Впадает в Тёплое озеро. Длина реки составляет 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Водные объекты бассейна оз. Чудско-Псковское без р. Великая. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000312102000027527.

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Тёплого озера
Реки Гдовского района